Ринконада:

 Ринконада — департамент в Аргентине в составе провинции Жужуй.
 Ринконада — город в Чили. Административный центр одноимённой коммуны.
 Ринконада (он же ирига-бикольский) — диалект бикольского языка.